Гай Папирий Мазон (Gaius Papirius Maso) е име на:

 Гай Папирий Мазон, консул 231 пр.н.е., децемвир, понтифекс 213 пр.н.е.
 братовчед му Гай Папирий Мазон († 213 пр.н.е.), децемвир в жреческата колегия на квиндецимвирите